Gardner Denver 200 — это один из дорожных этапов второго по значимости кузовного первенства NASCAR: серии Nationwide.

История соревнования 
NASCAR впервые пришла на трассу в 1956 году, когда на Road America прошла гонка серии NASCAR Grand National (ныне NASCAR Sprint Cup Series). Следующие несколько десятилетий ассоциация не включала трассу в календарь трёх своих главных серий.

В 2010 году, не сумев договориться с руководством Wisconsin State Fair Park и Milwaukee Mile, NASCAR анонсировал 21 декабря 2009 этап серии Nationwide в сезоне-2010 именно на Road America.

Гонку провели на 200 миль в 50-круговом формате 19 июля 2010. В дальнейшем этап стал регулярной частью календаря серии.

Победители разных лет

Интересные факты 
 Победитель гонки помимо призовых получает мотоцикл Harley Davidson XR1200.
 Гонка-2011 поставила тогдашних рекорд NASCAR Nationwide Series по количеству использования правила «Зелёный-Белый-Клетчатый» на последних кругах гонки.

Примечания

Ссылки 
 Проект Racing-Reference: Архив соревнований на Road America